Аугусто Ферран ():
 Аугусто Ферран-и-Андрес (1814—1879) — испанский и кубинский художник.
 Аугусто Ферран-и-Форньес (1835—1880) — его племянник, испанский поэт.